

Antichità classica 
 Attico – dialetto parlato nell'Antica Grecia
 Attico – qualcuno o qualcosa relativo alla regione dell'Attica, in Grecia
 Attico – un appartenente al gruppo dei retori dell'Atticismo
 Calendario attico – calendario entrato in vigore sotto Solone

Arte 
 Attico – elemento architettonico
 Stile attico – stile dell'arte greca antica

Onomastica 
 Attico – nome proprio di persona maschile

Persone 
Attico – filosofo greco antico
 Erode Attico – retore greco
 Tito Pomponio Attico – erudito romano
 Attico – patriarca di Costantinopoli

Altro 
 Attico – tipologia di appartamento

Pagine correlate 
 L'attico

Altri progetti